Manuel Soto puede referirse a:

 Manuel Soto Ferreiro (1944-), político español;
 Manuel Soto Monje "Sordera de Jerez" (1927-2001), músico español;
 Manuel Fernando Soto (1825-1896), político mexicano;
 Manuel Soto Vives (1881-1958), actor español;
 José Manuel Soto (1961-), cantante español.